

Geografia

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Neustift bei Güssing

Węgry 
 Újtelep – dzielnica Mátészalki